Буффо́н ( від ) — блазень. або Бюффо́н ():

 Джанлуїджі Буффон (нар. 1978) — італійський футболіст.
 Жорж-Луї Леклерк де Бюффон (1707 — 1788) — французький натураліст, біолог, математик, геолог, письменник і перекладач.
 Лоренцо Буффон (нар. 1919) — колишній італійський футболіст. Дядько Джанлуїджі Буффона.
 Бюффон (Кот-д'Ор) — муніципалітет у Франції.
 Буффон (кратер) — кратер на Місяці.

Французькі прізвища
Італійські прізвища